Jaworski (forma żeńska: Jaworska; liczba mnoga: Jaworscy) – polskie nazwisko. Według danych rejestru PESEL z 27 stycznia 2021 nazwisko to nosi 46 644 osób.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Adam Jaworski (ur. 1975) – producent muzyczny
 Andrzej Jaworski (ur. 1970) – polski polityk i samorządowiec
 Bolesław Jaworski (1877–1942) – muzykolog
 Czesław Jaworski (1934–2018) – polski prawnik, adwokat
 Daniela Jaworska (ur. 1946) – lekkoatletka
 Edward Jaworski (1920–2012) – pilot myśliwski Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii
 Feliks Jaworski (1892–1937) – major kawalerii Wojska Polskiego
 Iwo Jaworski (1898–1959) – polski prawnik
 Jakub Jaworski (1846–1936) − powstaniec styczniowy
 Jakub Jaworski (ur. 1986) − łyżwiarz
 Jan Jaworski (1903–1945) – sinolog, japonista, historyk
 Jan Jaworski (1920–2008) – polski duchowny katolicki
 Jan Jaworski (1888–1962) – działacz polskiego i rosyjskiego ruchu komunistycznego
 Janusz Jaworski (1936–2016) – polski architekt, działacz Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP)
 Joanna Jaworska (ur. 1990) – judoczka
 Józef Jaworski (1903–1939) – lekkoatleta, architekt, żołnierz
 Józef Jaworski (1922–1986) – generał
 Julian Jaworski (1926–1975) – wiceprezydent miasta Krakowa, poseł na Sejm PRL III kadencji
 Justyna Jaworska (ur. 1975) – eseistka
 Kazimierz Jaworski (ur. 1956) – polski działacz samorządowy i społeczny, senator RP
 Kazimierz Jaworski (1943–2007) – polski specjalista w zakresie budownictwa i zarządzania w budownictwie
 Kazimierz Jaworski (1940–2006) – polski nauczyciel, poseł na sejm kontraktowy
 Kazimierz Jaworski (1929–2005) – polski żeglarz, konstruktor jachtowy
 Kazimierz Andrzej Jaworski (1897–1973) – polski poeta, tłumacz i wydawca
 Krzysztof Jaworski (ur. 1960) – polski muzyk rockowy
 Krzysztof Jaworski (ur. 1966) – polski poeta
 Krzysztof Jaworski (ur. 1961) – polski polityk
 Krzysztof Jaworski (ur. 1966) – admirał
 Lech Jaworski (ur. 1966) – polityk
 Leon Jaworski (1905–1982) – prawnik
 Magdalena Jaworska (1961–1994) – Miss Polonia
 Małgorzata Jaworska (ur. 1937) – filmowiec
 Małgorzata Jaworska (ur. 1955) – pianistka
 Małgorzata Jaworska, ps. „Wdowa” (ur. 1985) – raperka
 Maria Jaworska (1885–1957) – posłanka na Sejm II RP
 Maria Jaworska-Michałowska (1955–2013) – architekt
 Marian Jaworski (ur. 1926) – metropolita lwowski
 Michał Jaworski (1921–1966) – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych
 Michał Jaworski (ur. 1962) – dyrektor ds. polityki korporacyjnej Microsoftu
 Mieczysław Jaworski (1929–1996) – polski historyk, pułkownik Wojska Polskiego
 Mieczysław Jaworski (1930–2001) – polski duchowny, biskup pomocniczy kielecki
 Mirosław Jaworski (ur. 1965) – polski piłkarz
 Mirosław Jaworski (ur. 1965) – polski szachista
 Paweł Jaworski (ur. 1971) – polski historyk
 Paweł Jaworski (konsul) – polski dyplomata
 Piotr Jaworski (ur. 1968) – prezenter radia RMF FM
 Piotr Jaworski – polski matematyk
 Piotr Jaworski – polski artysta
 Roman Jaworski (1883–1944) – prozaik, dramaturg i publicysta
 Seweryn Jaworski (ur. 1931) – opozycjonista, działacz związkowy
 Stanisław Jaworski (1895–1970) – aktor
 Stanisław Jaworski (1916–1998) – polski żołnierz września 1939, więzień polityczny
 Stefan (Jaworski) (1658–1722) – prawosławny metropolita riazański
 Stefan Jaworski (ur. 1946) – sędzia
 Stefan Jaworski (1923–1979) – generał brygady Wojska Polskiego
 Tadeusz Jaworski (1910–1968) – kapitan, żołnierz WP, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i AK, uczestnik Powstania Warszawskiego
 Tadeusz Jaworski (1914–1945) – podporucznik AK, cichociemny
 Walery Jaworski (1849–1924) – gastrolog
 Wit Jaworski (ur. 1944) – polski filozof, wykładowca akademicki, poeta
 Władysław Leopold Jaworski (1865–1930) – prawnik, polityk
 Zbigniew Jaworski (ur. 1940) – minister transportu
 Zdzisław Maria Włodzimierz Jaworski (ur. 1937) – biskup mariawicki

Inne 
 (12065) Jaworski – planetoida

Przypisy 

Polskie nazwiska